Граф циклов группы иллюстрирует различные циклы в группе и, в частности, используется для визуализации структуры малых конечных групп. 

Цикл — это множество степеней элемента a группы, где an, n-ая степень элемента a, определяется как произведение a на себя n раз. Говорят, что элемент a генерирует цикл.  В конечной группе некоторая ненулевая степень элемента a должна быть равна нейтральному (единичному) элементу e . Наименьшая такая степень называется порядком цикла и она равна числу различных элементов в цикле. В графе циклов цикл представляется многоугольником, в котором вершины отражают элементы группы, а соединяющие вершины рёбра указывают, что вершины многоугольника являются членами одного цикла.

Циклы
Циклы могут накладываться или не иметь общих элементов, кроме единичного. Граф циклов показывает каждый цикл в виде многоугольника.

Если a генерирует цикл порядка 6 (или, более коротко, имеет порядок 6), то a6 = e. В этом случае степени квадрата элемента a2, {a2, a4, e} образуют цикл, но в реальности этот факт не даёт никакой дополнительной информации. Аналогично, a5 генерирует тот же самый цикл, что и сам a.

Таким образом, нужно рассматривать только простые циклы, а именно те, которые не являются подмножествами других циклов. Каждый из этих циклов генерируется некоторым простым элементом a.  Возьмём одну вершину для каждого элемента исходной группы. Для каждого простого элемента соединим ребром e с a, a с a2, ..., an−1 с  an, и т.д., пока не получим опять e. Результатом будет граф циклов.

Если a2 = e, a имеет порядок 2 (является инволюцией) и соединено с единичным элементом e двумя рёбрами. Кроме случаев, когда хотят подчеркнуть два ребра цикла, обычно рисуется только одно ребро.

Свойства 

В качестве примера графа циклов группы рассмотрим диэдральную группу Dih4. Таблица умножения этой группы показана ниже, а граф циклов показан на рисунке справа (e показывает единичный элемент).

Обратим внимание на цикл e, a, a2, a3. Его можно видеть в таблице как последовательные степени a. Обратный проход тоже подходит. Другими словами, (,  и . Это поведение остаётся верным в любом цикле любой группы — цикл можно проходить в любом направлении.

Циклы, содержащие непростые значения элементов, неявно содержат циклы, не показанные в графе. Для группы  Dih4 выше мы можем нарисовать ребро между a2 и e, поскольку , но a2 является частью большего цикла, так что ребро не проведено.

Может существовать неопределённость, если два цикла содержат элемент, не являющийся единичным элементом. Рассмотрим, например, группу кватернионов, граф циклов которой показан справа. Каждый элемент в среднем ряду, умноженный на себя, даёт −1. В этом случае мы можем использовать различные цвета для отражения циклов, хотя просто соглашение о симметрии будет работать так же хорошо.

Как упоминалось ранее, два ребра цикла из двух элементов обычно изображаются единственным ребром.

Обратный элемент можно найти в графе циклов следующим образом: это элемент, находящийся на том же расстоянии от единицы, но в обратном направлении.

История 
Графы циклов рассматривал специалист по теории чисел Дэниел Шенкс в начале 1950-х как средство изучения мультипликативных групп колец вычетов. Шенкс первым опубликовал идею в первом издании (1962) его книги «Solved and Unsolved Problems in Number Theory» («Решённые и нерешённые проблемы теории чисел»). В книге Шенкс исследует, какие группы имеют изоморфные графы циклов и когда граф циклов планарен. Во втором издании (1978) Шенкс рассуждает о своих исследованиях групп классов идеалов и разработке алгоритма больших и малых шагов: 

Графы циклов используются в качестве учебного средства во вводном учебнике Натана Картера (Nathan Carter, 2009) «Visual Group Theory» («Наглядная теория групп»).

Графы циклов некоторых семейств групп  

Некоторые виды групп имеют типичные графы:

Циклические группы Zn порядка n имеют единственный цикл, который можно нарисовать как многоугольник с n сторонами:

Если n является простым числом, группы вида (Zn)m имеют  циклов длины n с общим единичным элементом:

Диэдральные группы Dihn имеют порядок 2n и состоят из цикла длины n и n 2-элементных циклов:

Дициклические группы, Dicn = Q4n имеют порядок 4n:

Другие прямые произведения:

Симметрическая группа Sn для любой группы порядка n содержит подгруппу, изоморфную этой группе, так что граф циклов любой группы порядка n можно найти в качестве подграфа графа циклов Sn.
Смотрите пример: Подгруппы группы S4.

Пример: Подгруппы полной октаэдральной группы 

 является прямым произведением симметрической группы S4 и циклической группы Z2.
Группа имеет порядок 48 и содержит подгруппы любого порядка, делящего 48.

В примерах ниже вершины, связанные друг с другом, расположены рядом,
Так что представленные графы циклов не являются наиболее простыми графами этих групп (сравните с графами циклов тех же групп в начале раздела).

Подобно всем другим графам графы циклов можно представить различными способами, чтобы подчеркнуть различные свойства. Два представления графа циклов группы S4 являются примером этого.

См. также 
 Список групп малого порядка
 Граф Кэли

Примечания

Литература

Ссылки

Общая алгебра
Теория групп
Приложения теории графов